Het landskampioenschaphockey bij de dames in het seizoen 1936/37 werd beslist via de kampioenscompetitie met BDHC als winnaar. De club doorbrak hiermee de hegemonie van HOC in de voorgaande jaren.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar beslissingswedstrijden om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: BDHC (West), HTCC (Zuid) en Deventer (Oost). Op 22 maart 1936 won HTCC met 2-0 van Deventer. In de finale won BDHC op 29 maart 1936 met 3-0 van HTCC.

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1935/36

Hockey in 1935
Hockey in 1936
 1935/36